En Star Wars, la Federación de Comercio es una corporación galáctica muy poderosa que rige el comercio y abusa de su posición. Está regida por un Virrey, Nute Gunray, que actúa reservadamente y para su bien propio pasando sobre los demás.

En el argumento de la serie, la Federación de Comercio existe desde siglos antes de la batalla de Naboo, creciendo en poder económico y armamentístico. Pocos años antes de esta épica batalla, con la excusa de protegerse de piratas espaciales, los neimoidianos (especie alienígena dominante de la corporación) ordenaron la construcción de una armada de droides de batalla. Estos resultaron ser el mejor negocio que pudieron haber efectuado, puesto que les sirvieron para apresurar negocios, y someter a quienes no le muestren el debido respeto a dicho cuerpo.

También, tras peligrosas negociaciones, lograron obtener un número de droidekas, unos robots con escudo de energía que resistían mucho más que cualquier otro androide. De igual forma, para protegerse de ataques en el espacio compraron millares de cazas droides o "Droides Buitre", unos robots que podían transformarse bien en unos pequeños cazas o en unas enormes máquinas con cuatro patas y una cabeza, que eran muy difíciles de vencer.

La batalla de Naboo 

Por una disputa comercial, el Virrey Nute Gunray y su asesor Rune Haako ordenaron un bloqueo al planeta Naboo, que terminó con pocos beneficios para la Federación y relegitimando la libertad del verde planeta. El bloqueo se tornó invasión y de esta manera salió a relucir el verdadero ejército de la Federación. Miles de tanques AAT, MTT, droides de batalla y STAPs hicieron su "aparición en escena" arrestando a todos los civiles y militares de Naboo. Tras la insistencia de la Reina Padmé Amidala, la Federación de comercio fue derrotada y Nute Gunray y sus secuaces arrestado, para solo pasar por 4 juicios en la corte suprema de la galaxia, pero un par de años después salieron y Gunray recuperó su título de Virrey.

Diez años después, la Federación, aliada con el Gremio de Comercio, la Tecno Unión y otras corporaciones surgieron como la Confederación de Sistemas Independientes y lucharon en las Guerras Clon siendo la mayor amenaza que la República había enfrentado. La Federación de Comercio era el ente más poderoso asociado a los separatistas, la columna vertebral del movimiento. Una vez terminadas las Guerras Clon, y los líderes separatistas asesinados, la Federación de Comercio y demás empresas se redujo a pequeñas corporaciones, que fueron aplastadas rápidamente por el puño de hierro del Imperio Galáctico.

Enlaces externos 
 http://es.starwars.wikia.com/wiki/Nute_Gunray
 http://es.starwars.wikia.com/wiki/Federaci%C3%B3n_de_Comercio

Organizaciones de Star Wars
Empresas ficticias
Vehículos de Star Wars
Vehículos de la Confederación